Changji – miasto w Chinach, w regionie autonomicznym Sinciang
 Changji – prefektura autonomiczna w Chinach, w regionie autonomicznym Sinciang